A pikk dáma a francia kártya egyik lapja. Egyéb jelentései:

 Pikk dáma vagy fekete dáma kártyajáték
 A Pikk dáma (elbeszélés) Puskin elbeszélése
 Pikk dáma (opera) Csajkovszkij Puskin nyomán született operája

Jegyzetek